Bubbles (band), een Zweedse meidengroep.
 Bubbles (chimpansee), een chimpansee die een tijd met Michael Jackson geleefd heeft.
 Bubbels, een computerspel.
 Bubbles, een karakter uit de tekenfilmserie The Powerpuff Girls.
 Bubbles (System Of A Down), een album van de Amerikaanse metalband System Of A Down.

Zie ook
 Bubble (doorverwijspagina)